Walk Away puede referirse a:

Música 
 «Walk Away» (1964), versión inglesa de la canción «Warum nur, warum?».
 «Walk Away» (1990), canción del álbum Against the Grain de Bad Religion.
 «Walk Away» (1991), canción del álbum Alanis de Alanis Morissette.
 «Walk Away» (2004), canción del álbum The Chronicles of Life and Death de Good Charlotte.
 «Walk Away» (2005), canción del álbum You Could Have It So Much Better de Franz Ferdinand.
 «Walk Away» (2006), canción del álbum Breakaway de Kelly Clarkson.